Foraker steht für:

 Mount Foraker, Berg in Alaska
 Joseph B. Foraker (1846–1917), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Foraker (Indiana)
 Foraker (Kentucky)
 Foraker (Montana)
 Foraker (Ohio)
 Foraker (Oklahoma), im Osage County